Fenske ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Fenske (* 1942), deutscher Chemiker
 Doris Fenske (* 1973), deutsche Journalistin
 Elsa Fenske (1899–1946), deutsche Politikerin (KPD) und Widerstandskämpferin
 Franz Fenske (1865–1923), Gewerkschaftsführer und SPD-Funktionär
 Hans Fenske (1936–2022), deutscher Historiker
 Kurt Fenske (1930–2022), deutscher Politiker (SED), stellvertretender Minister für Außenwirtschaft der DDR
 Lutz Fenske (1936–2006), deutscher Historiker
 Marco Fenske (* 1984), deutscher Journalist und Medienmanager
 Michaela Fenske (* 1966), deutsche Volkskundlerin
 Raja Fenske (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Sabine Fenske (* 1959), deutsche Hochspringerin
 Sebastian Fenske, deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Wolfgang Fenske (* 1956), deutscher Theologe und Pfarrer

Siehe auch:
 Fenske-Gleichung
 Venske